Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2002 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de twaalfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2002. De races werden verreden op 29 september 2002 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Colin Edwards werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een overwinning in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Troy Bayliss voor te kunnen blijven. 
Fabien Foret werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een vierde plaats in de race, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Katsuaki Fujiwara voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
James Whitham werd gediskwalificeerd omdat zijn motorfiets niet aan de technische reglementen voldeed.

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2002
Imola